Słowo agent ma m.in. poniższe znaczenia:
 przedstawiciel − np.:
 agent nieruchomości
 agent ubezpieczeniowy
 agent celny
 agent literacki
 agent sportowy
 agent wywiadu − osoba zajmująca się działalnością szpiegowską
 agent − autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym
 Agent − reality show telewizji TVN (zadebiutował w roku 2000)
 agent − jedno ze stanowisk służbowych CBA

Zobacz też 
 Ajent
 Agent (czynnik) − pojawiający się w języku polskim anglicyzm, określający czynnik w jakiejś reakcji lub procesie